Sebastian Paulo, Barbarijse zeerover uit Corsica actief in de jaren 1570
 Moerad Raïs de Oude (ca. 1534–1609), Ottomaanse kaper en admiraal
 Agostino Bianco, Barbarijse zeerover uit Genua actief in 1612
 Jan Janszoon (c. 1570-c. 1641), Moerad Raïs de Jonge, Nederlandse piraat en president van de Republiek Salé
 Peter Lisle, Schotse leider van de Barbarijse zeerovers in Tripoli van 1786 tot 1815